Die 6. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1982 Men's World Open Squash Championship) fand vom 6. bis 16. November 1982 in Birmingham im Vereinigten Königreich statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 britische Pfund.

Der topgesetzte Titelverteidiger Jahangir Khan verlor erst im Finale seinen ersten Satz im Turnierverlauf, gewann die Partie aber letztlich souverän mit 9:2, 6:9, 9:1 und 9:1 gegen Dean Williams. Dies war Khans zweiter Titelgewinn.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde 
Erste Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1982
Squashturnier in Birmingham
Squashturnier 1982